Борисовский — посёлок в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Административный центр Зятьковского сельсовета.

География 
Расположен на северо-западе края, в южной части района, к востоку от реки Малый Омуток.

Абсолютная высота — 201 метр над уровнем моря.
 Климат
континентальный, средняя температура января составляет −18,7 °C, июля — 22 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 465 мм.

История 
Основан в 1910 году.

В 1926 году в посёлке имелось 42 хозяйства и проживал 241 человек (121 мужчина и 120 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали украинцы. В административном отношении входил в состав Трудовиковского сельсовета Панкрушихинского района Каменского округа Сибирского края.

Посёлок входил в Красноармейский сельсовет до его упразднения путём объединения с Зятьковским сельсоветом.

Население 

 Национальный состав
В 1926 году в национальном составе населения преобладали украинцы.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.
 Гендерный состав
В 1926 году проживал 241 человек, из них 121 мужчина и 120 женщин.

Инфраструктура 
 Экономика
Основное направление — сельское хозяйство.

Транспорт 
Посёлок доступен по автодороге межмуниципального значения «станция Панкрушиха — Зятьково — Борисовский» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-3204).

Примечания 

Населённые пункты Панкрушихинского района